Włodzimierz Ciołek - um ex-futebolista polonês.
Włodzimierz Mazur - um ex-futebolista polonês. 
Włodzimierz Smolarek - um futebolista polonês. 
Włodzimierz Stępień - um político da Polónia. 
Włodzimierz Lubański - um ex-futebolista polonês. 
Włodzimierz Witold Karpiński - um político da Polónia. 
Włodzimierz Potasiński - um polaco, soldado OF-8 post mortem Forças Armadas da República da Polónia.
Włodzimierz Szaranowicz - jornalista e comentarista esportivo polonês de ascendência montenegrina. 
Włodzimierz Sadalski - um ex-jogador de voleibol da Polônia que competiu nos Jogos Olímpicos de 1976.
Włodzimierz Stożek - um matemático polonês. 
Włodzimierz Stefański - um ex-jogador de voleibol da Polônia.

Desambiguação